Второй сезон американского драматического телесериала «Однажды в сказке». В США показ сезона осуществлял телеканал ABC с 30 сентября 2012 по 12 мая 2013 года. В этом сезоне появляются новые персонажи, в числе которых Капитан Крюк, Аврора, Мулан и принц Филипп, Покахонтас.

Сюжет 
Реальный и Сказочный мир соединились. И теперь, когда проклятие разрушено, сказочные персонажи очнулись и вспомнили, кем были. К их ужасу, они, по каким-то причинам, не вернулись назад в свой мир. Но что ещё хуже, Румпельштильцхен, он же мистер Голд, борясь с Реджиной за власть, вернул магию в город. У магии есть своё место в Зачарованном лесу, но её появление в Реальном мире, в Сторибруке, может привести к необъяснимым и непредсказуемым последствиям. Теперь сказочные персонажи должны противостоять магии, чтобы вернуться домой. Новые герои, новое знакомство со старыми, и те, кому можно было доверять, могут пойти против всех.

Производство

Кастинг 
В феврале 2012 года стало известно, что повторяющиеся актрисы в первом сезоне Меган Ори (Красная Шапочка/Руби) и Эмили Де Рэвин (Белль) стали постоянными актрисами в течение второго сезона. 5 июля было объявлено, что Сара Болджер и актриса Джейми Чон присоединились к сериалу как повторяющиеся актрисы в роли Авроры (Спящая красавица) и Мулан, соответственно. В июле 2012 года, было объявлено, что Джулиан Моррис будет приглашённой звездой, как принц Филипп. 3 августа актёр Колин О’Донохью стал играть второстепенную роль Капитана Крюка; О’Донохью присоединился к основному касту во второй половине сезона. Позже 3 августа 2012 года, стало известно, что Майкл Реймонд-Джеймс присоединился к касту, как повторяющийся актёр сезона в роли Бейлфайра/Нила Кэссиди, сына Румпельштильцхена. Хорхе Гарсиа играет великана. Гарсия первоначально должен был появиться только в одном эпизоде, но впоследствии его роль была расширена. 

Актёр Рафаэль Сбардж, который играет Говорящего Сверчка стал повторяющейся приглашённой звездой в этом сезоне, в отличие от первого. Актриса Рэйчел Шелли играет Милу, жену Румпельштильцхена. Итан Эмбри присоединился к касту в роли Грега Менделла. Барбара Херши сыграла Кору, мать Реджины. Актёр Ной Бин исполнял свою роль Дэниела в пятом эпизоде «Доктор». Аннабет Гиш снялась в роли Аниты в 7 эпизоде. Актриса Роуз Макгоуэн была в роли молодой Коры. Рена Софер сыграла королеву Еву, мать Белоснежки. Джон Пайпер-Фергюсон был приглашённой звездой в 17-м эпизоде в роли Курта. Джейми Дорнан исполнил свою роль в качестве Шерифа Грэма Хамберта во второй половине сезона в «Добро пожаловать в Сторибрук».

Съёмки 
Основные съёмки начала сезона проводили в Ванкувере, Британская Колумбия, 16 июля 2012 года и завершено 5 апреля 2013 года. Город Стевестон был представлен как Сторибрук.

Саундтрек 
Саундтрек вышел 13 августа 2013 года. Его длительность составляет 63 минуты и 53 секунды.

В ролях

Основной состав 
 Джиннифер Гудвин — Белоснежка/Мэри Маргарет Бланшар (21 эпизод)
 Дженнифер Моррисон — Эмма Свон/Спасительница (22 эпизода)
 Лана Паррия — Злая королева/Реджина Миллс (22 эпизода)
 Джошуа Даллас — Прекрасный принц/Дэвид Нолан (22 эпизода)
 Эмили Де Рэвин — Белль/Лэйси Френч (15 эпизодов)
 Колин О’Донохью — Капитан Киллиан «Крюк» Джонс (15 эпизодов)
 Джаред Гилмор — Генри Миллс (22 эпизода)
 Меган Ори — Красная Шапочка/Руби Лукас (12 эпизодов)
 Роберт Карлайл — Румпельштильцхен/Мистер Голд (19 эпизодов)

Второстепенный состав 

 Ли Аренберг — Ворчун/Лерой/Мечтатель (12 эпизодов)
 Майкл Реймонд-Джеймс — Бейлфайр/Нил Кэссиди (11 эпизодов)
 Беверли Эллиотт — Вдова Лукас/Бабушка (10 эпизодов)
 Барбара Херши — Кора/Червонная Королева (10 эпизодов)
 Джеффри Кайзер — Простачок (10 эпизодов)
 Майкл Колман — Весельчак (10 эпизодов)
 Миг Макарио — Скромник (10 эпизодов)
 Фаустино Ди Бауда — Соня/Уолтер (10 эпизодов)
 Дэвид-Пол Гроув — Умник (10 эпизодов)
 Сара Болджер — Аврора (9 эпизодов)
 Итан Эмбри — Грег Менделл/Оуэн Флинн (9 эпизодов)
 Джейми Чон — Мулан (9 эпизодов)
 Киган Коннор Трейси — Голубая Фея/Мать-Настоятельница (8 эпизодов)
 Рафаэль Сбардж — Говорящий Сверчок/Доктор Арчи Хоппер (7 эпизодов)
 Соникуа Мартин-Грин — Тамара (6 эпизодов)
 Дэвид Андерс — Доктор Виктор Франкенштейн/Доктор Вэйл (5 эпизодов)
 Гейб Наут — Чихун/Том Кларк (5 эпизодов)
 Тони Амендола — Джеппетто/Марко (4 эпизода)
 Кристофер Готье — Уильям Сми (4 эпизода)
 Алан Дэйл — Король Джордж/Альберт Спенсер (4 эпизода)
 Хорхе Гарсиа — Антон/Кроха (3 эпизода)
 Себастиан Стэн — Сумасшедший Шляпник/Джефферсон (3 эпизода)
 Джулиан Моррис — Принц Филипп (3 эпизода)

Приглашённые актёры 

 Джейми Дорнан — Охотник/Шериф Грэм Хамберт (1 эпизод)
 Эйон Бэйли — Пиноккио/Август Уэйн Бут (3 эпизода)
 Тони Перес — Генри-старший (2 эпизода)
 Дилан Шмид — Бейлфайр в детстве (2 эпизода)
 Том Эллис — Робин Гуд/Робин из Локсли (1 эпизод)
 Фрея Тингли — Венди Дарлинг (1 эпизод)
 Паркер Крофт — Феликс (1 эпизод)
 Габриэль Роуз — Рут (1 эпизод)
 Эрик Кинлисайд — Сэр Морис/Мо Френч (1 эпизод)
 Ной Бин — Дэниел (1 эпизод)
 Бэйли Мэдисон — Белоснежка в детстве (2 эпизода)
 Рэйчел Шелли — Мила (2 эпизода)
 Роуз Макгоуэн — Кора в молодости (1 эпизод)
 Синкуа Уоллс — Сэр Ланселот (1 эпизод)
 Аннабет Гиш — Анита (1 эпизод)
 Бен Холлингсворт — Куинн (1 эпизод)
 Грегори Итцин — Альфонс Франкенштейн (1 эпизод)
 Чад Майкл Коллинз — Герхардт Франкенштейн (1 эпизод)
 Кэссиди Фриман — Джеклин (1 эпизод)
 Лесли Никол — Джоанна (1 эпизод)
 Рена Софер — Королева Ева (1 эпизод)
 Жоаким ди Алмейда — Король Ксавье (1 эпизод)
 Джон Пайпер-Фергюсон — Курт Флинн (1 эпизод)
 Бенджамин Стокхэм — Оуэн Флинн в детстве (1 эпизод)
 Ци Ма — Дракон (1 эпизод)

Эпизоды

Рейтинги

Рейтинги США

Оригинальный показ + повторы за 7 дней

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

2
Телесезоны США 2012 года
Телесезоны США 2013 года